Alena är ett namn:

Personer med förnamnet Alena
Alena Šeredova
Alena Bartošová
Alena Bulírová
Alena Borbunova
Alena Nevmerzjitskaja
Alena Popchanka
Alena Prochazova
Alena Sidko
Alena Vachovcova
Alena Vrzánová